Orbán József (1818–1896) pedagógus
 Orbán József (1901–1974) szobrász
 Orbán József (1924–?) állami díjas rakodómunkás
 Orbán József (1945-) építész, professor emeritus
 Orbán József (1948–2018) Emerton-díjas zenész, énekes, a 100 Folk Celsius tagja
 Orbán József (1958) birkózó, olimpikon